Jméno a příjmení František Novotný nosí více osobností:

 František Novotný (geodet) (1864–1918) – český geodet
 František Novotný (filolog) (1881–1964) – český filolog a překladatel
 František Novotný (herec) (* 1914) – český herec (Dobří holubi se vracejí)
 František Novotný (houslista) (* 1964) – český houslista
 František Novotný (konstruktér) (1896–1946) – český letecký konstruktér
 František Novotný (lékař) (1839–1879) – český lékař
 František Novotný (skokan na lyžích) (* 1957) – český skokan na lyžích
 František Novotný (matematik) – český matematik
 František Novotný (politik) (1884–1950) – český a československý politik, meziválečný poslanec za Národní sjednocení
 František Novotný (politik lidové strany) (1909–1978) – český a československý politik, poválečný poslanec za lidovce
 František Novotný (spisovatel) (* 1944) – český technik a autor sci-fi literatury
 František Novotný (1912–1977) (1912–1977) – český spisovatel
 František Novotný (1918–1991), uměleckým jménem Frank Towen – český tanečník a choreograf
 František Novotný (textař) (* 1943) – český textař, básník a rozhlasový redaktor, spolupracovník skupiny Spirituál kvintet
 František Novotný (trenér) – český trenér ledního hokeje, v 60. letech 20. století trenér hokejového klubu Kladno
 František Novotný z Luže (1768–1826) – český kněz, národní obrozenec a překladatel částí Bible do češtiny